Kühlein ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Kühlein (* 1990), deutsche Filmkomponistin
 Conrad Kühlein (1910–1997), deutscher Generalmajor und Angehöriger des Bundesnachrichtendienstes